Een verkeersweg:
N595 (België)
N595 (Frankrijk)
N595 (Nederland), zie Provinciale weg 595